Alhandra (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Alhandra (Vila Franca de Xira), een plaats in de Portugese gemeente Vila Franca de Xira
Luís Miguel Assunção Joaquim, Portugees voetballer, kortweg Alhandra genoemd